Камы́шенка () — село в Астраханском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Первомайского сельского округа. Код КАТО — 113653400.

География 
Село расположено на левом берегу реки Ишим, в юго-восточной части района, на расстоянии примерно 39 километров (по прямой) к юго-востоку от административного центра района — села Астраханка, в 3 километрах к востоку от административного центра сельского округа — села Первомайка.

Абсолютная высота — 307 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет около +4,2°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +20,6°С. Среднемесячная температура января составляет около -14,6°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 380 мм. Основная часть осадков выпадает в период с июня по июль.

Ближайшие населённые пункты: село Первомайка — на западе, село Орнек — на севере, село Жамбыл — на востоке.

Южнее села расположено озеро Караколь.

История 
Село Камышенка именовалось одиннадцатой точкой КарЛАГа. В 1936 году здесь были поселены спецпереселенцы-поляки с Украины.

В 1973 году в селе Камышенка открылась Камышенская средняя школа

В 1991 году началось строительство костёла. В 2006 году местному приходу была вручена икона Ченстоховской Богоматери.

До 2009 года село являлось административным центром и единственным населённым пунктом упразднённого Камышенского сельского округа.

Население 
В 1989 году население села составляло 1108 человек (из них поляки — 42 %, немцы — 21 %).

В 1999 году население села составляло 944 человека (465 мужчин и 479 женщин). По данным переписи 2009 года в селе проживало 908 человек (462 мужчины и 446 женщин).

Улицы 
 переулок №1
 переулок №2
 ул. Мира
 ул. Советская
 ул. Тельмана
 ул. Целинная

Примечания

Ссылки 
 Камышенская средняя школа
 Приход Божией Матери Ченстоховской

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Астраханского района